SCQ steht für:
 Flughafen Santiago de Compostela (IATA-Code)

S.C.Q. steht für:
 Suore della Carità di Québec

scq steht für:
 Sa'och (ISO-639-3-Code), eine der austroasiatischen Sprachen

Abkürzung